

Patronyme 

 Connie Carpenter-Phinney (1957-), patineuse de vitesse et coureuse cycliste américaine,
 Davis Phinney (1959-), coureur cycliste américain,
 James Phinney Baxter III (1893-1975), historien américain, 
 Jeffrey L. Phinney (1957-), astronome américain, 
 Taylor Phinney (1990-), coureur cycliste américain.

Astronomie 
 (46793) Phinney, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes, découvert le  et nommé d'après Jeffrey L. Phinney
 C/1988 C1 (Maury-Phinney), une comète non périodique découverte le  par les astronomes Alain Maury et Jeffrey L. Phinney

Patronyme anglais